Bouli peut désigner  :

Nom commun 
 Le bouli, un mode d’irrigation utilisé en maraîchage intensif au Burkina Faso et d'autres pays du Sahel.

Toponymes 
 Bouli, un village du département de Gomboro dans la province du Sourou au Burkina Faso ;
 Bouli, un village du département de Gaoua dans la province du Poni au Burkina Faso.
 Bouli, un village du département de Rambo dans la province du Poni au Burkina Faso.
 Bouli, un village du département de Thiou au Burkina Faso.

Culture 
 Bouli, une série animée française créée par Daniel Voinson et Roger Voinson en 1990 ;
 Bouli, le pseudonyme du comédien, scénariste et réalisateur belge Philippe Lanners.

Patronyme 

Patrick Bouli (né en 1986), joueur camerounais de basket-ball

Homonymie de toponyme